Stephen Antony Thomas (n. 1963), hockeista su ghiaccio canadese
 Steve Thomas (n. 1981), cestista statunitense